Армязь — приток реки Шолья.
 Армязь — населённый пункт в Камбарском районе Удмуртии.
 Армязь — железнодорожная станция в Удмуртии.